

Belgio 
 Chiesa di San Pancrazio – chiesa di Kraainem

Italia

Abbazie 
 Abbazia di San Pancrazio al Fango nel comune di Grosseto

Basiliche 
 Basilica di San Pancrazio di Roma, nel quartiere di Monte Verde, sul Gianicolo

Cattedrali 
 Cattedrale di San Pancrazio di Albano Laziale in provincia di Roma

Chiese

Abruzzo 
 Chiesa di San Pancrazio di Roccascalegna in provincia di Chieti

Calabria 
 Chiesa di San Pancrazio di Sambiase in provincia di Catanzaro

Campania 
 Chiesa di San Pancrazio di Valle di Maddaloni in provincia di Caserta, ora in rovina

Lazio 
 Chiesa di San Pancrazio di Roma, nella zona Isola Farnese, in piazza della Colonnetta

Liguria 
 Chiesa di San Pancrazio di Genova

Lombardia 
 Chiesa di San Pancrazio di Bergamo
 Chiesa di San Pancrazio di Carobbio degli Angeli
 Chiesa di San Pancrazio di Gorlago
 Chiesa di San Pancrazio di Milano
 Chiesa di San Pancrazio di Montichiari
 Chiesa di San Pancrazio di Vedano Olona in provincia di Varese

Piemonte 
 Chiesa di San Pancrazio di Caprie

Sicilia 
 Chiesa di San Pancrazio di Taormina

Toscana 
 Chiesa di San Pancrazio di Firenze

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Pancrazio – Glorenza
 Chiesa di San Pancrazio – Isera
 Chiesa di San Pancrazio – Mareta, frazione di Racines
 Chiesa di San Pancrazio – San Pancrazio

Umbria 
 Chiesa di San Pancrazio di Castel Giorgio

Veneto 
 Chiesa di San Pancrazio di Montaner (Sarmede)
 Chiesa di San Pancrazio di Verona

Pievi 
 Pieve di San Pancrazio a Cavriglia
 Pieve di San Pancrazio a Lucca
 Pieve di San Pancrazio a San Casciano in Val di Pesa
 Pieve di San Pancrazio a San Pancrazio Parmense, frazione di Parma
 Pieve di San Pancrazio a Sestino
 Pieve di San Pancrazio a Montichiari
 Pieve di San Pancrazio nel centro abitato omonimo, frazione di Russi

Santuari 
 Santuario di San Pancrazio a Ramponio Verna, Alta Valle Intelvi, in provincia di Como
 Santuario di San Pancrazio a Pianezza nella città metropolitana di Torino
 Santuario di San Pancrazio a Vaie nella città metropolitana di Torino

Regno Unito 
 Chiesa di San Pancrazio di Ipswich